Le elezioni parlamentari in Russia del 1995 si tennero il 17 dicembre per il rinnovo della Duma di Stato.

Risultati

Collegamenti esterni

 (dati discordanti per la parte maggioritaria rispetto ad alcuni partiti, ma totali coerenti)

1995
Russia